Espalter ist der Familienname folgender Personen:

 José Espalter (1868–1940), uruguayischer Politiker
 Ricardo Espalter (1924–2007), uruguayischer Schauspieler